Charles Ponzi, nato Carlo Ponzi (1882-1949) – truffatore italiano inventore dello schema Ponzi
 Domenico Ponzi (1891-1973) – scultore italiano
 Ennio Ponzi (1951) – ex rugbista a 15 italiano
 Giuseppe Ponzi (1805-1885) – geologo e politico italiano del Regno d'Italia
 Maurizio Ponzi (1939) – critico cinematografico e regista italiano
 Simone Ponzi (1987) – ex ciclista su strada italiano
 Tom Ponzi, propr. Tommaso (1921-1997) – investigatore e criminologo italiano